Кароль Курилук (27 октября 1910, Збараж — 1967, Будапешт) — польский журналист, редактор, активист, политик и дипломат. Праведник народов мира.

Биография 
Кароль Курилук родился 27 октября 1910 года в небольшом городке городе Збара в восточной провинции Австро-Венгерской империи. У него было три брата и четыре сестры.

После окончания гимназии в Збараже в 1930 году, Курилук получил небольшую стипендию для изучения польского языка в Львовском университете. Кароль знал много языков (польский, украинский, русский и немецкий), и во время учёбы для заработка денег себе и семье он давал частные уроки.

В 1931 году Курилук встретился с писательницей и филантропом Халиной Гурской и стал участвовать в её проекте социальной помощи Акджа Блакитнич («Действие синих рыцарей»), раздавая еду и одежду детям трущоб и помогая приютам для бездомных мальчиков. В университете он протестовал против «скамейки гетто», созданной националистами для отделения поляков и евреев в лекционных залах, и он встал на сторону еврейских и украинских студентов, которых избивали члены банд.

Работал в газете "Czerwony Sztandar".

После оккупации Львова наступавшими немецкими войсками летом 1941 года - участвовал в антифашистском движении Сопротивления.

Он женился на поэтессе Мириам Кохани, которая во время войны сменила свое имя на Марию Грабовскую и публиковалась под именем Мария Курилук. У них было двое детей, Эва Курилук ставшая художником и писателем, и Петр Курулюк ставший переводчиком.

В сентябре 1967 года Курилук перенес сердечный приступ. Он прилетел на книжную ярмарку в Будапеште вопреки совету своего врача и умер там 9 декабря 1967 года.

Курилук похоронен вместе со своей женой и сыном на военном кладбище Повяцки в гробнице, созданной Евой Курилук.

Награды 
Будучи пацифистом он оставался в стороне от военных действий и особенно активно спасал евреев. Он спрятал Пеппу Фрауэнглас и двух своих сыновей в своей комнате в подвале. В 2002 году он был удостоен звания Праведник народов мира от Яд ва-Шем.

Галерея картинок

Примечания

Литература 
 Encyklopedia Gazety Wyborczej, 2005
 Ewa Pankiewicz, Karol Kuryluk. Biografia polityczna 1910—1967, doctoral dissertation, Warsaw University.
 Prasa Polska w latach 1939—1945, Warsaw, 1980.
 Książka dla Karola (a collections of memoirs and essays on Karol Kuryluk, and his letters), ed. K. Koźniewski, Warsaw, 1984.
 Tadeusz Breza, «Wspomnienie o Karolu», in Nelly, Warsaw, 1970
 Halina Górska, Chłopcy z ulic miasta, with an introduction by Karol Kuryluk, Warsaw, 1956.
 Letters and Drawings of Bruno Schulz, edited by J. Ficowski, New York, 1988.
 Czesław Miłosz, Zaraz po wojnie, korespondencja z pisarzami 1945—1950, Cracow, 1998
 Ewa Kuryluk, Ludzie z powietrza—Air People, Cracow, 2002
 Ewa Kuryluk, Cockroaches and Crocodiles, The Moment Magazine, July/August 2008
 Frascati, Cracow, 2009
 Ewa Kuryluk, Kangór z kamerą—Kangaroo with the Camera, Cracow and Warsaw, 2009

Праведники народов мира в Польше
Поэты Польши
Персоналии:Холокост в Польше